Восемь кораблей и береговая база Королевского флота назывались HMS Medway, в честь реки Медуэй.

 HMS Medway — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1693, перестроен в 1718; разоружен в 1740; посажен на мель в 1748 как блокшив; разобран в 1749.
 HMS Medway — 60-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1755; использовался как плавучая казарма после 1787; переименован в HMS Arundel в 1802; разобран в 1811.
 HMS Medway — 6-пушечный грузовой транспорт; закуплен в 1756; использовался как вспомогательный на верфи с 1760; продан в 1764.
 HMS Medway — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1812; использовался как плавучая тюрьма после 1847; продан в 1865.
 HMS Medway — железная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1876; продана в 1904.
 HMS Medway — эскадренный миноносец типа M, исходно назван HMS Redwing. Переименован в Medora в 1915, затем в Medway перед спуском на воду в 1916; продан в 1921.
 HMS Medway (F25) — плавучая база подводных лодок; спущена на воду в 1928; потоплена немецкой подводной лодкой U-372 в 1942.
 HMS Medway — береговая база подводных лодок на Средиземное море; в списках с 1942 по 1946. Несколько судов именовались HMS Medway II, на время службы плавучей базой там же, включая:
 HMS Talbot, бывший HMS M29, назывался Medway II с 1944 по 1945.
 HMS Bagshot назывался Medway II с 1945 по 1946.
 HMS Medway — бывшая десантная баржа HMS LCT 1109; называлась HMS Medway с 1959 по 1970, во время службы плавучей базой подводных лодок.

См. также 
HMS Medway Prize.
HMS Medway Queen